Das Catch China International 1997 war ein professionelles Snookereinladungsturnier im Rahmen der Saison 1997/98. Es wurde vom 17. bis zum 20. September 1997 in der chinesischen Hauptstadt Peking ausgetragen. Sieger wurde der Engländer Steve Davis, der im Finale seinen Landsmann Jimmy White mit 7:4 besiegte. Das höchste Break des Turnieres und zugleich einzige Century Break war ein Maximum Break des Thailänders James Wattana. Für Wattana war es bereits das dritte Maximum, zugleich war es das 21. offiziell anerkannte Maximum Break überhaupt.

Preisgeld 
Nur der Sieger des Turnieres bekam ein Preisgeld; Steve Davis fuhr mit 10.000 Pfund Sterling mehr nach Hause zurück.

Turnierverlauf 
In der ersten Runde des Turnieres traten sechs chinesische Spieler sowie die beiden englischen Topspieler Steve Davis und Jimmy White an. Zu den vier Siegen der ersten Runde gesellten sich im Viertelfinale vier weitere Profispieler, die das Teilnehmerfeld vollendeten. Während die erste Runde noch im Modus Best of 7 Frames ausgetragen wurde, erhöhte sich diese Anzahl im Viertelfinale auf neun, im Halbfinale auf elf und im Finale auf 13.

Finale 
Am 20. September 1997 trafen im Finale die beiden Engländer Steve Davis und Jimmy White aufeinander, die beide seit der ersten Runde im Turnier waren. Davis hatte trotz seines fortgeschrittenen Alters den Dominator der 1990er-Jahre, Stephen Hendry, mit einem White-wash aus dem Turnier geworfen, nachdem er schon die erste Runde mit einem White-wash überstanden hatte, und hatte sich anschließend die Finalteilnahme mit einem 6:1-Sieg über den Thailänder James Wattana gesichert, der in der vorherigen Runde noch ein Maximum gespielt hatte. White dagegen hatte sich mit einem Sieg im Decider ins Viertelfinale gekämpft, wo er den Waliser Mark Williams besiegt hatte. Anschließend gelang ihm ein seltener White-wash über Ronnie O’Sullivan, sodass auch er im Finale stand.

Davis – der in den 1980er-Jahren sechs Mal Weltmeister gewesen war – hatte den besseren Start ins Match und konnte auch mithilfe eines 63er-Breaks die ersten drei Frames für sich entscheiden, bevor sein Gegner Jimmy White – der zwischen 1982 und 1995 sechs Mal im Finale der WM stand und kein einziges Mal gewinnen konnte – ebenfalls mithilfe eines 63er-Breaks sowie mit einem 58er-Break ausgleichen konnte. Doch Davis konterte ebenfalls und stellte den alten Abstand wieder her, wobei er noch ein 50er-Break spielte. White konnte noch auf 6:4 verkürzen, ehe Davis mit 64:41 den letzten Frame und somit das Match gewann.

Einzelnachweise 

Snookerveranstaltung 1997
1997
Billardturnier in Peking